Europuls - Centrul de Expertiză Europeană, prescurtat Europuls, este o organizație non-guvernamentală fondată în 2010, care are scopul „de a promova procesul de integrare europeană în România dar și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu public european”.

Activități 
Principalele activități ale Europuls constau în organizarea de conferințe și dezbateri precum și în publicarea de articole și rapoarte de analiză pe teme de politică europeană.

Eurosfat 
Europuls este inițiatorul și principalul organizator al Eurosfat, forumul anual dedicat dezbaterilor pe teme de politică europeană din România.

Prima ediție Eurosfat, 2013  
Prima ediție a Eurosfat a avut loc în data de 15 martie 2013 la Palatul Parlamentului din București, evenimentul fiind organizat sub patronajul Președinției Irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, al Camerei Deputaților și al Ministerului Afacerilor Externe. Evenimentul a fost numit de către Comisia Europeană „principalul eveniment pe teme europene organizat în 2013 în România”. Printre participanții la Eurosfat s-au numărat Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dacian Cioloș, europarlamentarii Cristian Preda, Adina Vălean, Norica Nicolai, Ioan Enciu, Amelia Andersdotter, politologii Cristian Ghinea, Cristian Pîrvulescu, ambasadorii Olandei și Irlandei în România.

Eurosfat 2014  
A doua ediție a Eurosfat a avut loc în data de 7 aprilie 2014 la Palatul Parlamentului din București, evenimentul fiind co-organizat de Europuls și Centrul Român de Politici Europene și beneficiind de patronajul Parlamentului European, Președinției elene a Consiliului Uniunii Europene și al Camerei Deputaților.  Evenimentul a avut ca temă principală alegerile europene din 25 mai 2014 și a constat din 9 dezbateri desfășurate pe durata întregii zile . Printre participanții la a doua ediție a Eurosfat s-au numărat fostul prim-ministru belgian Guy Verhofstadt, europarlamentarii Monica Macovei, Corina Crețu, Cătălin Ivan, Cristian Preda, Norica Nicolai, Adina Vălean, Victor Boștinaru, Renate Weber, Marian Jean Marinescu,senatorul Mircea Geoană, ministrul muncii Rovana Plumb, foștii miniștri Ramona Mănescu, Mihail Dumitru și Dan Nica, jurnaliștii Luca Niculescu, Ovidiu Nahoi, Dan Cărbunaru, experți și reprezentanți ai societății civile precum Yves Bertoncini, directorul think-tankului Notre Europe-Institut Jacques Delors, Doru Franțescu, VoteWatch Europe, Cristian Ghinea, Ciprian Ciucu, Florin Ilie, Radu Magdin, etc .

Eurosfat 2015  
A treia ediție a Eurosfat a avut loc în data de 29 mai 2015 la Palatul Parlamentului din București. Evenimentul a fost co-organizat de Europuls și Centrul Român de Politici Europene și beneficiind de patronajul Parlamentului European, Camerei Deputaților și Senatului României. Evenimentul a avut ca temă principală relațiile externe ale României și ale Uniunii Europene în noul context geopolitic regional.

Eurosfat 2016

Eurosfat 2017

A șasea ediție Eurosfat, 2018

Conferințe 
 Actor pasiv sau proactiv. Cum sunt reprezentate interesele românești la Bruxelles?, în data de 24 octombrie 2014 la Spațiul Public European, București 
 Enlargement in crisis. Who is still up for the tango?, în data de 19 iunie 2012, la Parlamentul European, invitați: Ivo Vajgl, Davor Bozinovic, Mihnea Motoc, Thorir Ibsen, Selim Yenel, Dimitrious Kourkoulas, Corina Stratulat 
 The Common Strategic Framework. Adding value to rural development?, în data de 22 noiembrie 2011, la Parlamentul European, invitați: Dacian Cioloș, Dirk Ahner, Britta Reimers, Stefanos Loukopoulos, Nadege Chambon
 What European Strategy for Roma Inclusion?, în data de 24 mai 2011, la Parlamentul European, invitați: Viviane Reding, Zoltan Balog, Lívia Járóka, Philippe Etienne, Mihnea Motoc, Ivan Ivanov
 The Republic of Moldova: Ending the Political Crisis, în data de 30 noiembrie 2010, la Parlamentul European, invitați: Graham Watson, Monica Macovei, Daniela Cujbă, Klara Weger, Julien Danero
 Prioritățile României în cadrul UE - orizont 2020, în data de 8 octombrie 2010, la Ministerul Afacerilor Externe, invitați: Teodor Baconschi, Cristian Preda, Victor Boștinaru, Daniel Dăianu, Dacian Cioloș, prin mesaj video
 Securitatea energetică a UE în regiunea Mării Negre. Ce perspective pentru România, în data de 1 iunie 2010, la Parlamentul European, invitați: Traian Ungureanu, Samuele Furfari, Mihaela Vasiu, Maxim Buyakevich, Tom Mayne, Adina Crișan
 Conferința de lansare a Europuls, în data de 13 aprilie 2010, la Parlamentul European, invitați: Dacian Cioloș, Corina Crețu, Cristian Preda, Ovidiu Dranga, Mihnea Motoc

Studii 
 "Actor pasiv sau proactiv. Cum sunt reprezentate interesele românești la Bruxelles"? , 24 octombrie 2014
 "Europa încotro? Concluziile Eurosfat 2014" , 20 august 2014
 "Uniunea Europeană văzută din România - Concluziile Eurosfat 2013" , 24 septembrie 2013
 "Unde se fac legile României?", 16 iulie 2012
 "Cadrul Strategic Comun și impactul său asupra Dezvoltării Rurale", Decembrie 2011, Europuls & Notre Europe-Institut Jacques Delors
 "O viziune europeană asupra priorităților modernizării sectorului agro-rural din România", 17 octombrie 2011
 "Au politicile de mediu undă verde în Romania?”, 28 iunie 2011
 "Recomandări pentru Strategia UE de integrare a romilor" , 24 mai 2011
 "Prioritățile României în cadrul UE: orizont 2020. Propunerile Europuls" , 8 octombrie 2010
 "Securitatea energetică a UE în regiunea Mării Negre. Ce perspective pentru România?", 1 iunie 2010

Organizare 

Consiliul Director al Europuls - Centrul de Expertiză Europeană este format din:

 Iulia Ghiță
 Tana Alexandra Foarfă
 Gabriel Trăistaru

Experții afiliați Europuls sunt specializați în diverse politici europene și publică articole de analiză pe site-ul oficial.

Note

Legături externe 
 Site oficial
 Site-ul evenimentului Eurosfat

Video
 Înregistrarea dezbaterii plenare de deschidere a Eurosfat 2014
 Înregistrarea dezbaterii plenare de închidere a Eurosfat 2014
 Înregistrarea dezbaterii privind democrația și statul de drept din cadrul Eurosfat 2014
 Înregistrarea dezbaterii privind politicile economice din cadrul Eurosfat 2014
 Dacian Cioloș la conferința de lansare Europuls 
 Cristian Preda la conferința de lansare Europuls 
 Corina Crețu la conferința de lansare Europuls 
 Reportaj DIGI24 Eurosfat

Organizații neguvernamentale din România
Think tank-uri din România